Jonathan Eysseric e Jerome Inzerillo hanno battuto in finale Grigor Dimitrov e Vasek Pospisil 6-2, 6-4

Teste di serie

 Uladzimir Ihnacik /  Roman Jebavý (semifinali)
 Stephen Donald / Greg Jones (semifinali)
 Henrique Cunha /  Fernando Romboli (primo turno)
 Daniel-Alejandr Lopez /  Matteo Trevisan (quarti di finale)

 Guillermo Rivera Aránguiz /  Ricardo Urzua-Rivera (primo turno) 
 Jonathan Eysseric /  Jerome Inzerillo (campioni) 
 John-Patrick Smith /  Andrew Thomas (primo turno) 
 Tomas Fabbiano /  Andrei Karatchenia (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

US Open 2007